Hypernova peut faire référence à :

Hypernova, un type d'explosion en astronomie,
Hypernova, un groupe de musique pop-rock iranien.